Хиршберг ():

 Хиршберг (замок, Бавария) — дворцово-замковый комплекс в Баварии
 Хиршберг (Бергштрассе) — коммуна в Германии.
 Хиршберг (Заале) — город в Германии.
 Хиршберг (Рейн-Лан) — коммуна в Германии.
 Хиршберг (Северный Рейн-Вестфалия)
 Хиршберг (Силезия) — немецкое название города Еленя-Гура (до 1945 г.)
 Хиршберг (Бавария) — старинная деревня в Баварии.